Mercato puede referirse a:

 Mercato (Nápoles), barrio de la ciudad de Nápoles, en Italia
 Mercato San Severino, localidad y comuna italiana de la provincia de Salerno, región de Campania;
 Mercato Saraceno, municipio italiano situado en el territorio de la Provincia de Forlì-Cesena, en Emilia-Romaña.